

Cinema 
 Oasi (Oasis) – film del 1955 diretto da Yves Allégret
 Oasi  – film del 1994 diretto da Cristiano Bortone

Geografia 
 Oasi  – area di vegetazione isolata in un deserto
 Oasi  – area protetta inclusa in un territorio antropizzato

Musica 

 Oasi  – album dei Pooh del 1988
 Oasi  – singolo di Raf del 2002
 Oasi  – EP di Jovanotti del 2022

Televisione 
 Oasi (Oasis) – episodio della prima stagione di Star Trek: Enterprise
 Oasi, programma televisivo di LA7 del 2001-2002 condotto da Tessa Gelisio